«Time After Time» — песня американской певицы Синди Лопер с её дебютного студийного альбома She's So Unusual (1984).
Сингл с этой песней стал международным хитом, достиг первого места в Канаде и США (Billboard Hot 100, 9 июня 1984, 2 недели № 1), став наиболее коммерчески успешным хитом певицы после сингла «Girls Just Want to Have Fun», а также достиг третьего места в Великобритании (UK Singles Chart) и шестого в Австралии (ARIA Singles Chart). Журнал Rolling Stone и канал MTV в своём списке 100 Greatest Pop Songs ранжировали песню под № 66.

«Time After Time» была номинирована на премию Грэмми в категории Лучшая песня года на церемонии 1985 года, где певица, в том числе и благодаря этой песне, получила награду как Лучший новый исполнитель года. Песня была положительно принята музыкальными критиками. Например, Скотт Фломан (Scott Floman, музкритик журнала Goldmine) описывал песню как «одну из лучших баллад десятилетия».

Награды и номинации 
Награды
 1984 — American Video Awards for Best Female Performance
 1984 — American Video Awards for Best Pop Video
 1984 — BMI Awards for Pop Award
 1984 — Billboard Awards for Best Female Performance
 1985 — Pro Canada Awards for Most Performed Foreign Song
 2008 — BMI Millionaire Award for 5 Million Spins on US Radio
 2009 — BMI Awards for Pop Award
Номинации
 1984 — MTV Video Music Award for Best New Artist
 1984 — MTV Video Music Award for Best Female Video
 1984 — MTV Video Music Award for Best Direction
 1985 — Grammy Award for Song of the Year

Итоговые списки лучших синглов

Чарты

Сертификация

Другие версии 
 В 1996 году группа U96 использовала музыкальную часть припева песни (убыстрив её и наложив другие слова) для композиции Heaven (1996): позиция № 2 в Австрии, № 7 в Финляндии, № 4 в Германии, № 15 в Голландии, № 5 в Норвегии, № 5 в Швеции и № 16 в Швейцарии.
 Novaspace: Novaspace (2002): позиция № 6 в Германии, № 7 в Австрии и № 15 в Австралии.
 1998 год. Американская исполнительница R&B певица INOJ записала свою версию в 1998 году и она заняла № 6 в чарте Billboard Hot 100. Видеоклип этой версии впервые был показан на BET и на The Box.
 Апрель 2011 года. На теле-шоу The Voice, исполнитель Javier Colon представил акустическую версию песни во время слепых прослушиваний. Студийная версия этой записи достигла № 65 в чартах Billboard Hot 100 Chart, № 41 в Digital Songs chart, № 16 в R&B/Hip-Hop Digital Songs, и № 4 в Top Heatseekers chart.
 Июнь 2016 года. Ben Weighill.
 Июль 2016 года. The Lovelocks, канадский женский кантри-дуэт (Ali Raney + Zoe Neuman) и номинант на CCMA® выпустил свой кавер «Time After Time».

Примечания

Ссылки 
  (более 373 млн просмотров)
  Video on VH1 Classic website
 «Time after Time» Songfacts

Песни по алфавиту
Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Поп-баллады
Песни Синди Лопер
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM